Mintz ist der Familienname folgender Personen:

 Beatrice Mintz (1921–2022), US-amerikanische Genetikerin, Embryologin und Krebsforscherin
 Benjamin Mintz (1903–1961), israelischer Politiker
 Billy Mintz (* 1947), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 Charles Mintz (1889–1939), US-amerikanischer Produzent von animierten Kurzfilmen
 Christopher Mintz-Plasse (* 1989), US-amerikanischer Schauspieler
 Dan Mintz (* 1981), US-amerikanischer Fernsehproduzent, Regisseur, Autor und Schauspieler
 David Hammerstein Mintz (* 1955), spanischer Politiker, MdEP
 Ilse Mintz (1904–1978), US-amerikanische Ökonomin
 Paul Mintz (1868–1941), lettischer Jurist, Hochschullehrer und lettischer Finanzminister sowie Arbeitsminister (1919–1921)
 Sam Mintz (1897–1957), aus dem heutigen Weißrussland stammender US-amerikanischer Drehbuchautor
 Shlomo Mintz (* 1957), israelischer Violinist
 Sidney W. Mintz (1922–2015), US-amerikanischer Anthropologe

Sonstiges: 
 Mintz (North Carolina), Ort in den Vereinigten Staaten
 Mintz Peak, Berggipfel im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch: 
 Minz
 Minc